Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lauderdale () :
le comté de Lauderdale, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Lauderdale, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Lauderdale, situé dans l'État du Tennessee.

Ils sont tous nommés en l'honneur de , colonel de l'armée américaine tué lors de la bataille de la Nouvelle Orléans en 1815.